El término Cool puede hacer referencia a:

Estética 
Cool (en inglés, traducible al español como frescura o genialidad) es una estética de actitud, comportamiento, apariencia y estilo que generalmente se admira.

Música 

 Cool, género musical de jazz.
 «Cool», canción de Gwen Stefani (2005);
 «Cool», canción de Alesso (2015).
 «Cool», canción de Dua Lipa (2020).

Localidades

Estados Unidos

 Cool (Texas)

Personas 

 Fabien Cool, exfutbolista francés.
 Tré Cool, baterista estadounidense (Green Day).
 Elisa Cool,Santiago de Chile.